Саня Мірза і Моніка Нікулеску були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, скільки в першому колі їх перемогли Ніколь Мелічар і Анна Сміт.

Габріела Дабровскі і Сюй Іфань виграли титул, у фіналі перемігши пару Ешлі Барті і Кейсі Деллаква з рахунком 3–6, 6–3, [10–8].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Connecticut Open, парний розряд
Парний розряд